Бога́товка — топоним:

Населённые пункты 
 Россия
 Богатовка — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Богатовка — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Богатовка — деревня в Калининском районе Саратовской области.
 Богатовка — прежнее название деревни Зорька Усть-Таркского района Новосибирской области.

 Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Богатовка — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете.

 Украина
 Богатовка — село в Розовском районе Запорожской области.

Реки 
 Богатка (Богатовка) — река в Ивановской области России, правый приток реки Ландех.